Георгий X () (род. ок. 1560/1565 — 1606) — царь Картлийского царства (1600—1606). Сын царя Симона I и Нестан-Дареджан, дочери царя Кахети Левана. Из династии Багратионов - Картли (Картлийская ветвь).

Биография 
До вошествия на престол в (1598—1599) годах возглавлял восстание против владычества Османской империи. В 1599 году стоял во главе войск Картли с заданием защиты города Гори от османских войск, посланных для подавления восстания.

В 1601 году освободил Лори. В Ирано-османской войне 1602—1612 годов был вынужден воевать на стороне Персии.

В (1603—1604) годах принимал участие во взятии Еревана. С позволения шаха Аббаса I возвратился в Грузию и начал войну с османами за Тбилиси и Ахалцихе.

Во время правления Георгия X были заложены политические отношения с Россией: был заключен договор о союзе. Закреплением договора должна была стать женитьба дочери Георгия Елены и Фёдора Борисовича Годунова. Но с ухудшением внутренней ситуации в России и интервенцией Польши и Швеции этот план не был осуществлён, а дипломатические отношения были прерваны.

Семья 
Был женат на Мариам-Тамаре, дочери князя Георгия Липартиани (из рода Дадиани), в этом браке родились:
 Луарсаб II, царь Картли;
 Тинатин (Лала, Фатима-Султан-Хатун), царевна, была в первом браке замужем за шахом Ирана Аббасом I, во втором браке за ханом Гянджийским Пейкар-ханом;
 Элена (Гулшар), царевна;
 Хорешан, царевна, была замужем за царем Кахети Теймуразом I.

Ссылки 

 

Родившиеся в 1560-е годы
Багратионы Картлийского царства
Цари Картли